Chupamiel puede referirse a:
El nombre común de la planta Anchusa azurea.
El nombre común de la planta Cerinthe gymnandra
El nombre común de la planta Echium vulgare.
El nombre común de la planta Lonicera caprifolium.
El nombre común de la planta Lonicera etrusca.
El nombre común de la planta Lonicera periclymenum.